Носферату ():
 Ім'я одного зі знаменитих вампірів з фільму «Носферату. Симфонія жаху»; також використовується як синонім вампіра взагалі. Про носферату знято такі фільми:
 Носферату. Симфонія жаху
 Носферату — привид ночі
 Носферату у Венеції
 Тінь вампіра
 Носферату — вампірська пристрасть — фільм Анни Курсо 1994 року
 Nosferatu — англійська музична група, що виконує готик-рок.
 Nosferatu — музичний альбом 1979 Х'ю Корнуелла та Роберта Вільямса.
 Nosferatu: The Wrath of Malachi — комп'ютерна гра.

Примітки